Keisler peut faire référence à :

Personnalités 

 Howard Jerome Keisler (1936- ), mathématicien américain,
 Peter Keisler (1960– ), juriste américain,
  (1976– ), joueur américain de baseball.